В 1983/84 годах состоялся 29-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей в четвёртый раз получил «Ливерпуль», победивший в финале по пенальти «Рому».

1/16 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1983/84 на сайте УЕФА
 Матчи Кубка чемпионов 1983/84
 Статистика Еврокубков сезона 1983/84 на сайте RSSSF

1983
Футбол в Европе в 1983 году
Футбол в Европе в 1984 году